Архетип (від  — «прообраз, початкове зображення, давній слід»).
Архетип може означати:

 Архетип (філософія) — прообраз, ідея у пізньоантичній філософії.
 Архетип юнгіанський (аналітична психологія) — термін аналітичної психології, що позначає первинні природні образи, ідеї, переживання, властиві людині як суб'єкту колективного несвідомого.
 Архетип (мовознавство) (праформа, прототип, первинна форма) — у порівняльно-історичній лінгвістиці вихідна первинна мовна форма, реконструйована на основі зіставлення реальних фактів, що належать до різних мов, позначається астеріском (*).
 Архетип (мистецтво) — первинний образ, оригінал; загальнолюдські символи, на яких базуються міфи, фольклор і культура в цілому (зла мачуха, вірний слуга і под.)
 Архетип (літературознавство) — реконструйовна фабула або сюжет, загальні для міфів, фольклору та літератури різних народів.
  — формалізована повторно використовувана модель поняття предметної області.
  — найдавніший (зазвичай невідомий) текст писемного пам'ятника, який є першоджерелом для наступних копій.

Інше 
 «Archetype» —  студійний альбом гурту Fear Factory.

Примітки

Див. також 
 Тип
 Стереотип
 Прототип

Посилання 

 

Архетип